XXIV. zimske olimpijske igre so bile 24. zimske olimpijske igre zapovrstjo. Začele so se 4. februarja 2022 in končale 20. februarja 2022. Zimske olimpijske igre je prvič gostil Peking, ki je pred tem že gostil poletne olimpijske igre 2008. S tem je postal prvo mesto, kjer so bile prirejene tako poletne kot zimske igre in je največje gostiteljsko mesto v zgodovini zimskih olimpijskih iger. 

Peking je bil za prizorišče izbran julija 2015 na zasedanju Mednarodnega olimpijskega komiteja. Zimske olimpijske igre 2022 so bile prve zimske olimpijske igre na Kitajskem, skupno druge olimpijske igre v tej državi in zadnje od treh zaporednih olimpijskih iger v Vzhodni Aziji (po zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu v Južni Koreji in poletnih olimpijskih igrah 2020 v Tokiu, Japonska). Uporabljale so štiri obstoječa zaprta prizorišča, prvotno zgrajena za poletne olimpijske igre 2008, medtem ko je nacionalni stadion v Pekingu ponovno gostil otvoritveno in zaključno slovesnost. Na igrah je tekmovalo približno 3000 športnikov v 109 disciplinah.

Igre 2022 so bile predmet različnih pomislekov in polemik, povezanimi tudi s kršitvami človekovih pravic na Kitajskem, vključno z genocidom Ujgurov, ki je bil povod za pozive k bojkotu iger. Več zahodnih držav na čelu z ZDA, Združenim kraljestvom in Kanado je razglasilo diplomatski bojkot, kar pomeni, da se iger ni udeležil noben uradni predstavnik teh držav, udeležba športnikov pa je potekala normalno. Diplomatski bojkot je razglasila tudi Indija zaradi ozemeljskega konflikta s Kitajsko.

Tako kot na poletnih olimpijskih igrah, ki so potekale šest mesecev prej v Tokiu, je pandemija covida-19 tudi v Pekingu zahtevala izvajanje zdravstvenih in varnostnih protokolov, vključno z omejitvami javne udeležbe na igrah. Prireditelji so izvajali stroge epidemiološke ukrepe in so vzpostavili »olimpijski mehurček«, v katerem so bili vsi člani ekip ločeni od javnosti. Več deset športnikov je zaradi pozitivnega rezultata testiranja ob prihodu moralo v izolacijo, kar je povzročilo težave s pripravami. Slovenski biatlonec Klemen Bauer je zaradi pogoja precepljenosti za tekmovalce odpovedal udeležbo.

Izbira gostitelja 
31. julija 2015 je Mednarodni olimpijski komite na 128. zasedanju v Kuala Lumpurju odločal o gostitelju Zimskih olimpijskih iger 2022. Za gostitelja je bil s tesnim izidom določen kitajski Peking.

Spored 
Tekmovanja so se začela dva dni pred otvoritveno slovesnostjo in končala 20. februarja.

Medalje 
Zasnova medalj iger je bila predstavljena 26. oktobra 2021. Koncept temelji na tradicionalni kitajski astronomiji in astrologiji, saj so igre sovpadale s prazniki kitajskega novega leta. Uniforme za podeljevalce medalj na podelitvi medalj so bile predstavljene januarja 2022, oblikovala sta jih Centralna akademija za likovno umetnost in Pekinški inštitut za modno tehnologijo.

Norveška je bila na drugih zimskih olimpijskih igrah zapored najuspešnejša država udeleženka s 37 medaljami, od tega 16 zlatih, kar je rekordno število zlatih medalj na enih zimskih olimpijskih igrah. Druga je bila Nemčija, tretja pa gostiteljica Kitajska, za obe državi je bila to najuspešnejša udeležba na zimskih olimpijskih igrah dotlej. Ekipa, ki je zastopala Ruski olimpijski komite (zaradi sistemskega dopinga ruski športniki tako kot na prejšnjih nekaj igrah niso smeli nastopati pod rusko zastavo), je osvojila šest zlatih medalj in deveto mesto na lestvici, kanadska ekipa, tradicionalno ena najmočnejših, pa le štiri zlate medalje, zato je Kanada prvič po letu 1988 izpadla iz prve deseterice.

Slovenska ekipa je osvojila sedem medalj, od tega dve zlati, s čimer je bila petnajsta na lestvici, po številu medalj na prebivalca pa druga. Večino medalj so osvojili smučarski skakalci.

Sklici

Zunanje povezave 

 

 
2022
2022 v športu
Šport v Pekingu
Športne prireditve na Kitajskem